Urup – una delle isole Curili del Nord;
 Urup – città dell'Afghanistan
 Urup – insediamento nella repubblica russa della Karačaj-Circassia, dal 1997 un comune 
 Urup – fiume della Russia europea meridionale (Kraj di Krasnodar e Repubblica Autonoma di Karačaj-Circassia), affluente di sinistra del Kuban'